Le stade Paul-Givaudan anciennement appelé stade de Provence est le principal stade de football de la ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, en France.

Son club résident est le Gap Foot 05.

Histoire

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1923
Stade multifonction en France
Stade de football en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade d'athlétisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Équipement sportif dans les Hautes-Alpes
Sport à Gap